Аменхоте́п I — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1525—1504 годах до н. э., из XVIII династии.

Биография

Происхождение 

Аменхотеп I был сыном фараона Яхмоса I и царицы Яхмос-Нефертари. В каком возрасте он пришёл к власти неизвестно, но судя по всему, у него был старший брат, Яхмос-Сапаири, который умер ещё в детстве, и, так как на момент смерти его отцу было всего около 40 лет, можно предположить, что новому правителю исполнилось не более двадцати.

В папирусе Эберса упоминается восход Сириуса: «На девятом году правления Джосеркара (Аменхотепа I) празднество начала года (состоялось на) на девятый день третьего месяца третьего сезона, (совпав) с восходом Сириуса». Современные астрономы подсчитали, что если бы наблюдение было сделано из Мемфиса или Гелиополя, то такое наблюдение могло бы быть сделано только в тот день в 1537 году до нашей эры. Однако если это наблюдение было сделано в Фивах, то оно могло иметь место только в 1517 году до нашей эры. Последний выбор обычно принимается как правильный, поскольку Фивы были столицей в начале XVIII династии; следовательно, Аменхотепу I обычно дается дата вступления на престол в 1526 году до н. э., хотя возможность 1546 года до н. э. не совсем исключена.

Имена Аменхотепа I 
Его тронным именем было Джосеркара, «Священный дух бога солнца»; его «хоровым» именем значится Кауаф, «Присущий богу-быку» (одно из воплощений Тота); личным именем царя, следовавшим за титулом «сын бога солнца», было Аменхотеп, «Амон доволен» или «Амон умиротворён».

Военные походы 

В сохранившихся источниках не упоминаются практически никакие события правления Аменхотепа I, но не может быть сомнений в том, что в этот период египетский царь планомерно работал над консолидацией приобретений, полученных за время царствования его отца Яхмоса I. В его правление были организованы два военных похода: один — в Нубию, а второй — против ливийцев, живущих в Западной пустыне. Однако неизвестно когда они состоялись. О компании против Нубии сообщает начальник гребцов по имени Яхмос, сын Эбаны:
«И я вёз на гребном судне царя Верхнего и Нижнего Египта, покойного Джосеркара когда он плыл вверх по Нилу в Нубию с целью расширить границы Египта. И его величество сразил того нубийского кочевника (иунтиу) посреди его воинов. Они были взяты в добычу крепко связанные (??), причём никто из них не ускользнул. Тот, кто [пытался] бежать, остался лежать убитым, как если бы его никогда не существовало. И вот, я был в первых рядах нашего войска. Я бился по-настоящему, и его величество видел мою доблесть. Я захватил две руки, которые и были принесены его величеству. И стали искать его (нубийского вождя) людей и скот. И я захватил пленного, который и был приведен к его величеству. Я доставил [его] величество в два дня в Египет от Верхнего Колодца. И меня одарили золотом. И я захватил двух рабынь в добычу, помимо тех, которые были приведены мною к его величеству. И меня назначили бойцом государя».

Об этом походе сообщает и : «Я следовал за царём Джосеркара и захватил для него в Куше живого пленника».

Эти упоминаемые иунтиу были, вероятно, кочевниками пустыни к востоку или западу от долины Нила, совершавшие набеги на оседлых жителей египетской Нубии. За исключением этих упоминаний, обстановка в Нубии оставалась достаточно мирной и основной упор в нубийской политике был сделан на управление и строительство. Чураи, комендант Бухена, при Яхмосе I, стал при Аменхотепе I «царским сыном Куша и начальником южных областей». В Семне найдена наскальная надпись с его именем, датированная седьмым годом правления, а на острове Уронарти — надпись восьмого года. Чураи оставил свидетельства своего пребывания и активной деятельности повсюду в Нубии, но другие надписи не содержат дат и могут относиться к периоду его службы при Тутмосе I. На острове Саи хорошо засвидетельствовано строительство храма по приказу Аменхотепа I; возможно, фрагменты с именами Яхмоса и его жены, найденные там, также были созданы при Аменхотепе I. Саи был, вероятно, крайней южной точкой египетского присутствия в Нубии при Аменхотепе I, а связь Аменхотепа I с более южным районом Нубии, Кари, которая обозначена на стеле чиновника Пентаурета, судя по всему, не более чем анахронизм.

Одна из фраз в автобиографии Яхмоса-Пеннехеба часто рассматривается как свидетельство похода, предпринятого Аменхотепом I против ливийцев с целью предотвратить их вторжение в Дельту. Яхмоса-Пеннехеб сообщает: «Снова я служил царю Джосеркара и взял для него три руки (во время похода) к северу от Иаму, в стране Кехек (или Иаму-Кехек)». В других источниках Кехек не упоминается; некоторые историки склонны видеть в этом названии ливийское племя иобакхов, упомянутого у Птолемея и проживающего к западу от Дельты. Хотя можно предположить, что Кехек могла располагаться в Нубии или даже в одном из оазисов Ливийской пустыни. К правлению Аменхотепа I уже существовала должность «управителя оазисов». Следы деятельности Аменхотепа остались и на Синае. мелкие вотивные дары в храмовой зоне в Серабит-эль-Хадим свидетельствуют о присутствии его представителей на полуострове; кроме того, он заложил новое строение в местном храме и предпринял реконструкцию постройки Среднего царства.

О военных действиях Аментохепа в Сирии и Палестине ничего достоверного неизвестно, но, видимо, там он добился значительных успехов. На стеле, установленной во второй год правления Тутмоса I, преемника Аменхотепа I, на острове Томбос, в районе Третьего порога в Нубии утверждается, что его южная граница проходит по «этой земле» (вероятно, в районе Томбоса), а северная установлена на Евфрате. Трудно представить, что эти границы Тутмос смог установить уже ко второму году своего правления, если бы не завоевания Аменхотепа I. Сохранились лишь незначительные свидетельства завоевательной деятельности Аменхотеп I в Азии. Упоминания Кедми (часть Палестины или Трансиордании) на фрагменте из гробницы, часто приписываемой Аменхотепу I, и враждебное упоминание Митанни в надписи из гробницы Аменемхета — это единственное указание на то, что Аменхотеп I продолжил походы Яхмоса в Азию. Кроме того, в автобиографии архитектора Инени в перечне материалов, применяемых для постройки, упоминается бронза и азиатская медь, очевидно привезённая Аменхотепом из Сирии в качестве добычи. Следует однако признать, что записи о правлении Аменхотепа слишком скудны и слишком расплывчаты, чтобы сделать вывод о какой-либо сирийской кампании.

Строительная деятельность 

Богатая добыча, захваченная Аменхотепом во время его завоевательных походов, дань, наложенная на покоренные племена, и эксплуатация богатых областей, присоединённых к Египту, в частности, богатейших золотоносных районов Нубии, дали возможность вести широкую строительную деятельность во славу египетских богов, строя в честь них храмы и щедро одаривая жрецов. Его слава как строителя зданий, имевших религиозное назначение, была настолько велика, что даже через много десятилетий ему поклонялись и считали богом. В Карнаке, в южной части храма, были найдены ворота, на которые помещена следующая надпись: «Царь Аменхотеп сделал это в качестве своего памятника для своего отца Амона, владыки Фив, возведя для него огромные ворота высотой в 20 локтей (более 10 м), перед двойным фасадом храма, [построенным] из прекрасного известняка из Аяна» (то есть известняка, привезённого с каменоломен Турры, находившихся недалеко от современного Каира). Во втором тексте говорится о «…строительстве его (Амона) дома, учреждения его храма, возведения южных ворот высотой в 20 локтей из прекрасного белого известняка…». Этот портал был завершён во время празднования царского юбилея.

Некий вельможа по имени Инени, занимавший пост руководителя всех работ в Карнаке, в повреждённом тексте упоминает о сооружении, вероятно находившимся в Карнаке и построенном для царя из алебастра, добытого в каменоломнях в Хатнубе, недалеко от Асьюта. «Его двери были покрыты медью, сделанной из единого листа, — сообщает он, — и части их были из электрума. Я проверил [всё], что его величество сделал [из] бронзы и меди азиатов; ожерелья, сосуды [для статуй богов]. Я был руководителем всех этих работ, и все его дела осуществлялись под моим руководством… [включая те, что предназначались] для празднеств начала сезонов, а также [торжеств в честь] его отца Амона, владыки Фив. Они [также] были под моим руководством». 

Сохранившиеся фрагменты говорят об активной строительной деятельности Аменхотепа I в разных частях Египта, но, поскольку большая часть сооружений была разобрана последующими царями, от его построек мало что осталось. В Карнаке многие фрагменты были найдены в основании более поздних сооружений и заполнении третьего пилона. В третьем пилоне великого храма  было найдено целое алебастровое святилище. Возможно, это именно то строение, о котором упоминает Инени. На западном берегу Нила, в северной части фиванского некрополя, в Дейр-эль-Бахри, было сооружено святилище из кирпича-сырца в честь Хатхор, которое ради строительства большого храма Хатшепсут позже пришлось снести. На рельефах, украшающих стены этого сооружения, Аменхотеп изображён рядом с Ментухотепом, что особенно резко показывает стремление Аменхотепа подчеркнуть свою тесную связь с царями Среднего царства. Вдоль дороги, которая вела к святилищу, были установлены статуи Аменхотепа I из песчанника.

Он также построил в пустыне, в южной части фиванского некрополя, роскошный заупокойный храм. В настоящее время данное сооружение является частью развалин храмового комплекса Мединет-Абу, но в правление Аменхотепа I храм был единственной постройкой, возведённой на этом месте. Очевидно, рядом с храмом располагался сад, окружавший искусственное озеро, следы которого заметны до сих пор. В здании была найдена прекрасная статуя царя, находящаяся в настоящее время в Каирском музее. Следует отметить, что на её пьедестале помещено изображение его матери — царицы Яхмос-Нефертари.

В других центрах Верхнего Египта найдено много остатков храмовых строений, возведенных Аменхотепом. Несколько блоков найдено на острове Элефантина и Ком-Омбо не дают представление о масштабе построенных там храмов. В храме Нехбет в Эль-Кабе были произведены очень значительные работы, что следовало ожидать, учитывая особую преданность этой области фиванскому царскому дому. Как и его отец Яхмос Аменхотеп I вёл строительство в Абидосе. Он не возводил новые поминальные памятники по примеру Яхмоса, а пристроил к храму Осириса посвящённую Яхмосу часовню. 

В Нижней Нубии в горах Ибрим Аменхотеп приказал высечь пещерный храм, посвящённый богине Сатит — одной из богинь нильских порогов. В Шат-эр-Ригале, на пустынной равнине, находящейся вблизи Гебель-Сильсилы, между Луксором и Асуаном, найдена надпись, в которой упоминается имя архитектора Пениети. Этот человек работал в правление Аменхотепа I и трёх следующих царей. В самой Гебель-Сильсиле найдена стела с изображением правителя, посвящённая неким Паинамоном. Нужно сказать, что примерно в то время песчаник, залежи которого находятся поблизости, впервые стал добываться для строительства храмов, вместо использовавшегося прежде известняка из Турры. В Нижнем Египте не сохранилось никаких следов строительной деятельности Аменхотепа I.

Вероятно, именно Аменхотеп I основал поселение ремесленников в Дейр-эль-Медине, жители которого были ответственны за строительство гробниц и изготовление культовых предметов для этих гробниц в Фиванском некрополе. Самое раннее имя фараона, найденное там, — это имя Тутмоса I, однако Аменхотеп I явно был важной фигурой для этих рабочих, поскольку он и его мать Яхмос-Нефертари считались божествами-покровителями этого города мастеров.

Смерть и захоронение 

Согласно Манефону, Аменхотеп правил 20 лет и 7 месяцев или даже 21 год, в зависимости от источника цитирования, что подтверждается отрывком из автобиографии жреца по имени Аменемхет в его гробнице. Здесь прямо говорится, что он служил под началом Аменхотепа I в течение 21 года. Архитектор Инени привёл краткое описание смерти царя: «Его величество, проведя свою жизнь в счастье и годы в мире, отправился на небо и присоединился к солнцу, став с ним единым». Подобно своему отцу, он умер в возрасте примерно 40 лет и, судя по всему, царь умер бездетным. Он был погребён в Фивах, но позднее его саркофаг и тело изъяли из гробницы и спрятали с другими царскими мумиями в тайнике в Дейр-эль-Бахри. В настоящее время его мумия, среди прочих, находится в Каирском музее. Саркофаг царя не был дорогим — он сделан из раскрашенного, а не позолоченного дерева. Мумия, на которой лежали венки из цветов, из-за изысканной посмертной маски, сделанной из слоёв льняного полотна скреплённого гипсом, не была развернута и исследована современными египтологами. Кроме того, в том же тайнике был найден пустой саркофаг супруги Аменхотепа, Яххотеп. Он также хранится в Каирском музее. Однако её мумия утеряна.

О том, где находилась гробница Аменхотепа I, нет единого мнения. Картер полагал, что царю принадлежит та, которую он нашёл в северной части фиванского некрополя (гробница ANB). Но это маловероятно, так как заупокойный храм был возведён в его южной части. В папирусе Эббота приведён отчёт чиновников, осматривающих в царствование Рамсеса IX гробницу Аменхотепа I и обнаруживших что она не была потревожена грабителями. Увиденное они описывали следующим образом: «Гробница царя Джосеркара, сына бога солнца Аменхотепа, расположенная (или сделанная) в расщелине, на глубине 120 локтей, (если мерить) от верхних сооружений на вершине тропы, принадлежащих (гробнице) и (расположенных) возле неё, к северу от храма Аменхотепа, обладающего садом». Руководствуясь этим описанием и сделав отправной точкой поисков «храм Аменхотепа, обладающий садом», который, очевидно, является заупокойным храмом царя в Мединет-Абу, можно предположить, что местом упокоения царя являлась гробница KV39. Действительно, пройдя от храма на север, можно  оказаться между Долиной Цариц и храмом в Дейр-эль-Медине. Здесь находится тропа, идущая по холмам в Долину Царей. На её вершине расположено несколько древних построек, которые  некогда использовались сторожами, охранявшими гробницы. С этой возвышенности хорошо просматривается храм Аменхотепа в Мединет-Абу. Здесь начинается расщелина, идущая к южной части Долины Царей. Отмерив примерно 120 локтей от этих сооружений вниз по её склону, попадаешь в гробницу, известную под № 39. Она полностью разграблена. Судя по её размерам, здесь вполне мог быть похоронен фараон. Попасть в гробницу можно по крутой лестнице, ведущей к низкому проходу. Он, как и внутренние коридоры, очень похож на вход в места погребения первых представителей династии. При этом в гробнице нет шахты или «колодца», а значит, она была сооружена до времени правления Тутмоса III, первого царя XVIII династии, впервые решившего сделать такой колодец. Она находилась чуть выше гробницы Тутмоса I, располагающейся в расстилающейся ниже долине, и недалеко от погребений Тутмоса II и Тутмоса III. Гробница полностью соответствует описанию, приведённому в папирусе Эббота. Следовательно, она вполне может быть именно той гробницей в которой был похоронен Аменхотеп I.

Гробница обнаруженная Картером, вероятно, построена Аменхотепом для его матери Яхмос-Нефертари, которая, очевидно, умерла в конце его правления. По крайней мере, в ней, помимо девяти фрагментов сосудов, на которых написано имя фараона Яхмоса, найдены восемь черепков с именем Яхмос-Нефертари. Археологи были крайне удивлены, обнаружив в гробнице фрагмент алебастрового сосуда с именем царевны Херат, или Халат, и её отца царя Ааусерра Апопи, великого гиксосского правителя, захватившего весь Египет. На основании этой находки высказывалось предположение, что царский дом XVIII династии был связан брачными узами с домом гиксосов. Других подтверждений данного альянса, который в глазах потомков выглядел бы чудовищно, найдено не было. К сожалению, о первых царях династии известно слишком мало, чтобы делать выводы об их отношениях с недавно выгнанными азиатами. Политический брак мог быть заключен до или после изгнания, но, как и во многих других случаях, эта загадка остаётся пока без ответа. 

Следует однако признать, что в вопросе идентификации гробницы Аменхотепа I до сих пор не поставлена точка. Среди историков есть сторонники признания таковой, как гробницы KV39, так и гробницы ANB.

Родословие Аменхотепа I

Примечания

Литература

Ссылки 
 DT57.C2 vol59. Catalogue General Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire: The Royal Mummies

Фараоны по алфавиту
Фараоны XVIII династии
Коронованные дети
Правители Африки XVI века до н. э.